Рышкевич:

 Рышкевич, Мирослав (род. 1986) — эстонский футболист.
 Рышкевич, Юзеф (1856—1925) — польский художник.